Чан може да се отнася за:

 чан – музикален инструмент
 чан – течение в будизма, по-познато в България с японското му име дзен

Топоними 
 Чан – град в Турция, вилает Чанаккале
 Чан – старо име на езерото Юност във Владивосток, Русия
 Чан Чан – бивш град в Перу

Хора 
 Чан – виетнамска владетелска династия
 Айрис Чан (1968-2004) – американска писателка
 Чан Ван Тхин (р. 1951) – виетнамски дипломат
 Джаки Чан (р. 1954) – китайски актьор
 Чан Дик Лионг (р. 1937) – виетнамски политик (президент)
 Чан Кайшъ (1887-1975) – китайски политик (президент), офицер
 Чан Мен (1899-(1966) – южнокорейски политик (премиер)